Hermannschacht steht für:

Hermannschacht (Sachsen)
Hermannschacht (Wölbling), Ortsteil von Wölbling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich